Поблазон има више значења:

 Поблазон (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Поблазон (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику